Мас-д’Азиль ():
 Ле-Мас-д’Азиль —  коммуна во Франции.
 Ле-Мас-д’Азиль (кантон) — кантон во Франции.
 Пещера Мас-д’Азиль () — пещера во Франции.